

Трнавка — село в окрузі Дунайська Стреда Трнавського краю Словаччини.
 Трнавка — населений пункт в Требішовському окрузі Кошицького краю Словаччини.
 Трнавка — річка, права притока Дудвагу.
 Трнавка — річка, права притока Ондави.
 Дольна Трнавка — село округу Ж'яр-над-Гроном, Банськобистрицький край.

Трнавка — населений пункт в окрузі Новий Їчин Мораво-Сілезького краю.
 Трнавка — населений пункт в окрузі Пардубице Пардубицького краю.
 Местечко Трнавка — населений пункт в окрузі Світави Пардубицького краю.